Бомбардиране на Белград може да се отнася за:
 Бомбардиране на Белград (1862)
 Бомбардиране на Белград (1914)
 Бомбардиране на Белград (1941)
 Бомбардиране на Белград (1944)
 Бомбардиране на Белград (1999)

История на Белград
Белград